Essler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Essler (1929–2013), deutscher Bildhauer und Keramiker
 Fred Essler (1895–1973), österreichisch-amerikanischer Bühnen- und Filmschauspieler und Theaterregisseur
 Wilhelm K. Essler (* 1940), deutscher Philosoph